W Polsce
 Janików – przysiółek wsi Tłumaczów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków
 Janików – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Janików – przysiółek wsi Bogumiłów w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary
 Janików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice 
 Janików – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha 
 Janików – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów 
 Janików – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek

 Janików – gromada

 Zobacz też
 Janików-Folwark, Janikowo